Hästkobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hästkobben (Sottunga, Åland), 
 Hästkobben, Hangö, Nyland,

Se även
Hästklobben
Hästökobben

Robotskapade Finlandförgreningar